Адам Умарович Мархиев (род. 17 марта 2002, Назрань, Ингушетия, Россия) — финский и российский футболист, полузащитник клуба «Спартак» Юрмала и сборной Финляндии до 21 года.

Биография 
Родился в Назрани. Отец — Умар Мархиев, в прошлом футболист, затем тренер юрмальского «Спартака». Старший брат Муслим тоже футболист.

Играл в молодёжных командах «Яро» и ХИКа.

В марте 2021 года стал игроком латвийского «Спартака» (Юрмала). В Высшей лиге Латвии дебютировал в матче с «РФШ». В Кубке Латвии сыграл в августе 2021 года в матче с ФК «Даугавпилс».

В начале 2022 года отправился в аренду в итальянский «СПАЛ», где был заявлен за молодёжную команду. В Примавере 1 дебютировал в матче со сверстниками из «Эмполи».

Играл за сборные Финляндии до 16, 17 и 21 года.

Примечания 

Футболисты Финляндии
Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Юрмала